Joseph Henrion peut faire référence à :
 François Joseph Henrion, un militaire français
 Joseph Henrion, le premier professeur sourd belge.
 Rue Joseph Henrion

Homonymie de patronyme